Il doppio del torneo di tennis Blossom Cup 2010, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Liu Wan-Ting e Zhou Yi-Miao che hanno battuto in finale Julija Bejhel'zymer e Yan Zi con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie

Altri giocatori

Tenniste passate dalle qualificazioni:

Tenniste che hanno ricevuto una Wild card:

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Blossom Cup 2010